G.E.Schatz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Schatz
 George Edward Schatz